Reepham – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Reepham – miasto w hrabstwie Norfolk (Anglia)